De l', le mot peut également être orthographié zaouia, zaouïah, zawiya, -zawiyah...
 Une zaouïa, est un édifice religieux musulman.
 Zaouïa est une ville de Libye.
 Les Zaouïa sont un des deux groupes de tribus maures nobles.